Osoby o nazwisku Kaufmann
 Alojzy Kaufmann
 Christian Kaufmann
 Sylvia-Yvonne Kaufmann
 Fritz Kaufmann (ujednoznacznienie)
 Christine Kaufmann (ur. 1945), austriacka aktorka
 Edgar J. Kaufmann (1885–1955), amerykański biznesmen i filantrop
 Eduard Kaufmann, niemiecki lekarz
 Eugen Kaufmann (1892-1984), niemiecki architekt
 Felix Kaufmann (1895-1949), austriacko-amerykański filozof prawa
 Frank Kaufmann (ur. 1952), pacyfista
 Georg Friedrich Kaufmann (1679-1735), niemiecki kompozytor barokowy
 Gordon Kaufmann (1888-1949), amerykański architekt
 Hans Kaufmann (ur. 1948), szwajcarski polityk
 Jonas Kaufmann (ur. 1969), niemiecki tenor operowy
 Maurice Kaufmann, brytyjski aktor
 Oskar Kaufmann, architekt 
 Peter Kaufmann, polityk i biznesmen z Winnipeg
 Stefan Kaufmann (ur. 1960), niemiecki perkusista
 Walter Arnold Kaufmann (1921-1980), niemiecki filozof
 Walter Kaufmann (1871-1947), niemiecki fizyk
 Yehezkel Kaufmann (1889-1963), badacz Talmudu
 Isaac Kaufmann Funk, amerykański wydawca
 Kaufmann Kohler, rabin

 Asteroid
 (6806) Kaufmann – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 Kaufman
 Kauffmann